Адмирал Фландрии () (в 1383—1483 годах) и адмирал Нидерландов () (в 1485—1573 годах) — военно-морские должности командующих флотами, существовавшие в средние века в исторических Нидерландах.

Звание адмирал (от арабского emir-al-bahr) сначала как временное, существовало в различных регионах исторических Нидерландах для обозначения командующих боевыми кораблями, осуществлявшими охрану коммерческих судов от пиратов. Впервые это звание было введено в 1383 году во Фландрии Людовиком II Фландрским как постоянное.

Бургундцы, захватив Нижние земли также учредили в 1446 году постоянное звание адмирала бургундских Нидерландов.

После поражения фламандского восстания 1482—1485 годов против императора Максимилиана, все звания адмиралов были объединены в одно — адмирал Нидерландов. Первым адмиралом стал эпископ Филипп Клевский.

С началом Революции в Нидерландах в 1568 году и поражения и пленения Максимилиана де Энен-Льетарда в сражении при Зёйдерзе звание адмирала Нидерландов было упразднено.

Список адмиралов

Адмиралы Фландрии

Адмиралы Бургундских Нидерландов

Адмиралы Нидерландов

Источники 

 Asaert, G., Bosscher, Ph.M., Bruijn, J.R., Hoboken, W.J., van et al (1976-1978): Maritieme geschiedenis der Nederlanden, De Boer Maritiem, Bussum Sicking, L. (1998)
 Zeemacht en onmacht, Maritieme politiek in de Nederlanden, 1488 -1558, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, ISBN 9067074659

Примечание 

XV век в Бельгии
XVI век в Бельгии
XV век в Нидерландах
XVI век в Нидерландах